Lafayette Square ist der Name folgender geografischen Objekte:

 Lafayette Square (Los Angeles), Stadtviertel in Los Angeles, Kalifornien
 Lafayette Square (St. Louis), Stadtviertel in St. Louis, Missouri
 Lafayette Square (Washington), Park im President’s Park, Washington, D.C.
 Lafayette Square (Buffalo), Park in Buffalo, New York
 Lafayette Square (New Orleans), Platz in New Orleans, Louisiana
 Lafayette Square Mall, Einkaufszentrum in Indianapolis, Indiana

Siehe auch:
 Lafayette Square Historic District